

События

Древний Рим 
 Перепись граждан Рима, насчитано 297 797 человек.
 Консулы Гай Аврелий Котта (плебей) и Публий Сервилий Гемин (патриций). Цензоры Маний Валерий Максим Корвин Мессала (патриций) и Марк Семпроний Соф (плебей).

Древняя Греция 
 Абантид, тиран Сикиона, убит его врагами

Мезоамерика 
 Ч'а I («Каспер»), правитель Паленке, надзирает за проведением священного ритуала.

Скончались 
 Абантид, тиран Сикиона (? — 252 до н. э., убит)

См. также

Примечания